

Катайський район — муніципальний район, Курганська область
 Катайський район — колишній район, Челябінський округ, Уральська область (1923-1930)